Устия () — село в Глодянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено примерно в 14 км к югу от города Глодяны на высоте 81 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — сёла Старые Лимбены, Логофтены и Молдованка. Вблизи села Устье есть пруд.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Устия проживает 1972 человека (961 мужчина, 1011 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района